CAPF :
 , grade d'officier dans certaines marines ; 
 Communauté d'agglomération du pays de Flers, en région Basse-Normandie.